«Лилит» () — драма 1964 года с Джин Сиберг и Уорреном Битти в главных ролях.

Сюжет 
Винсент Брюс, ветеран Корейской войны, возвращается на родину в штат Мэриленд и становится санитаром в психиатрической клинике для состоятельных душевнобольных. Там он встречает красивую молодую пациентку по имени Лилит Артур, которая живёт в своем зыбком выдуманном мире, и влюбляется в неё. Между Винсентом и Лилит начинается роман.

Но не его одного неудержимо влечет к девушке — вскоре Винсенту становится известно, что между Лилит и пациенткой миссис Миган существует лесбийская связь, а пациент Стивен Эвшевски влюблен в неё. После того, как она отвергает Эвшевски, он кончает жизнь самоубийством, и его смерть становится для Лилит толчком к настоящему безумию.

В ролях 
 Джин Сиберг — Лилит Артур
 Уоррен Битти — Винсент Брюс
 Питер Фонда — Стивен Эвшевски
 Ким Хантер — Доктор Би Брайс
 Анна Мишем — Миссис Ивонн Миган
 Джессика Уолтер — Лаура
 Элизабет Лоуренс

Номинации 
В 1965 году Джин Сиберг была номинирована на получение премии «Золотой глобус» как лучшая актриса драмы.

Ссылки 
 О фильме на TCMDB.com
 Рецензия на Popmatters.com

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1964 года
Фильмы Роберта Россена
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы-драмы США
Фильмы о психиатрических лечебницах
Фильмы Columbia Pictures